Sezona 2015/16 Slovenske hokejske lige je petindvajseta sezona slovenskega prvenstva v hokeju na ledu. Naslov slovenskega prvaka so petnajstič osvojili hokejisti HDD Telemach Olimpija, ki so v finalni seriji s 3:2 v zmagah premagali HDD Sij-Acroni Jesenice.

Redni del

|- align="center"
| HDD Sij-Acroni Jesenice || 10 || 9 || 1 || 0 || 0 || 62 || 13 || +49|| 32
|- align="center"
| HK Celje                || 10 || 6 || 2 || 1 || 1 || 52 || 27 || +25|| 25
|- align="center"
| HK Triglav              || 10 || 5 || 0 || 0 || 5 || 36 || 34 || +2 || 18
|- align="center"
| HK Playboy Slavija      || 10 || 5 || 0 || 1 || 4 || 40 || 34 || +6 || 17
|- align="center"
| HK MK Bled              || 10 || 2 || 0 || 1 || 7 || 37 || 71 || -34 || 8
|- align="center"
| HDK Maribor             || 10 || 0 || 0 || 0 || 10|| 18 || 66 || -48 || 2
|}

Končnica
Igralo se je na dve zmagi do finala in na tri zmage v finalu.

Viri
 Uradni rezultati 

Slovenska hokejska liga
2015 v športu
2016 v športu
2015 v Sloveniji
2016 v Sloveniji